Пта́ха, пта́шка:

 Птаха, пташка (разг.) — небольшая птица.
 Птаха — огласовка в сирийском письме.
 Птаха (Давид Борисович Нуриев) (род. 1981) — российский рэп-исполнитель.
 «Пташка» () — роман американского писателя Уильяма Уортона (1978).

Фильмы:
 «Птаха» () — военная драма Алана Паркера по роману У. Уортона (США, 1984).
 «Птаха» — мультфильм Александра Ленкина (Белоруссия, 2009).

См. также 
 Птах — древнеегипетский бог.
 
  (значения)